Startin' Fires — пятый студийный альбом американского кантри-певца Блейка Шелтона, вышедший 18 ноября 2008 года на лейбле Warner Bros. Nashville. Песня «She Wouldn't Be Gone» с этого диска стала 5-м хитом Шелтона, попавшим на № 1 в Billboard Hot Country Songs. Основным продюсером альбома был Скотт Хендрикс, а одну из песен Шелтон исполнил вместе с будущей супругой Мирандой Ламберт.

Об альбоме 
Релиз альбома Startin' Fires состоялся 18 ноября 2008 года на лейбле Warner Bros. Nashville. Основной хит «She Wouldn't Be Gone» стал для Шелтона его 14-м синглом, попавшим в Top 40 кантри-чарта (это произошло 7 февраля 2009 года) и 5-м попавшим на № 1 Billboard Hot Country Songs. Второй сингл с альбома «I’ll Just Hold On» вышел в феврале 2009 года и достиг 8-го места в кантри-чарте. Скотт Хендрикс стал продюсером почти всех (кроме двух) песен диска. Трек «This Is Gonna Take All Night» продюсировал Брент Браун (Brent Rowan), а песню «I Don’t Care» (которая взята с предыдущего альбома 2007 года Pure BS) была спродюсирована Бобби Бреддоком. Сам Шелтон был соавтором трека «Bare Skin Rug» вместе со своей будущей женой кантри-певицей Мирандой Ламберт, которая также там спела с ним дуэтом.
Альбом получил положительные и умеренные отзывы, например, от таких изданий как About.com, Entertainment Weekly, The 9513, Roughstock, AllMusic.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Релизы

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Блейка Шелтона
Альбомы, спродюсированные Скоттом Хендриксом